Brügg ist Schweizer Mundart und bedeutet Brücke. Unter dem Namen finden sich verschiedene Gemeinden, Orte und Einzelhäuser:
 Brügg, eine Gemeinde im Kanton Bern
 Brügg SG, ein Ortsteil von Uznach, Kanton St. Gallen
 ein Weiler in Landiswil
 ein Einzelhaus in Emmeten
 ein Einzelhaus in Wolfenschiessen
 ein Einzelhaus in Bürglen UR
 ein Einzelhaus in Schangnau

Siehe auch:
 Brück (Begriffsklärung)